SOCOM: Confrontation – videogioco per PlayStation 3 pubblicato nel 2008/2009
 SOCOM: Forze Speciali – videogioco per PlayStation 3 pubblicato nel 2011
 SOCOM: uno degli acronimi con cui è conosciuto l'United States Special Operations Command (USSOCOM), il comando statunitense che si occupa delle operazioni speciali
 SOCOM: nome talvolta usato per indicare l'Heckler & Koch MK23, arma utilizzata dall'USSOCOM.